Cristula är ett släkte av svampar. Cristula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cristula